Невадо-дель-Толіма — вулкан в хребті Кордильєра-Сентраль, Колумбійські Анди
 Толіма — департамент Колумбії